ITG est un sigle qui peut désigner :
 In the Groove, le premier jeu de la série In The Groove ;
 interruption thérapeutique de grossesse, une interruption de grossesse pour motif médical ;
 , une organisation internationale de trompettistes.